Aydingkol bezeichnet:

 einen See im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang (VR China), siehe Aydingkol-See;
 die Gemeinde Aydingkol (艾丁湖乡) im Stadtbezirk Gaochang der Stadt Turpan im Uigurischen Autonomen Gebiet Xinjiang, siehe Aydingkol (Gaochang).